Мо́лостов, Мо́лостова — прізвище.

 Молостов Іван Федорович — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 1-го скликання.
 Молостова Ірина Олександрівна — український і російський режисер, народна артистка УРСР.